Fall River kan syfta på:

Geografi

USA

 Fall River, Kansas, ort, Greenwood County, 
 Fall River, Massachusetts, ort, Bristol County, 
 Fall River, Wisconsin, ort, Columbia County,